Приморје има више значења:

географски појмови:
 Приморје или обала, узан појас копна на контакту са воденом површином
 Приморје или Приморска Покрајина, конститутивни субјект Руске Федерације на крајњем југоистоку Русије
 Приморје, често скраћен назив за неколико приморских рејона у Русији и Украјини
 Дубровачко приморје, општина у Дубровачко-неретванској жупанији, Хрватска
 Приморје, насеље у Атирауској области у Казахстану

историјске области:
 Приморска Србија, део прве средњовековне Србије у сливу Јадранског мора
 Приморје или Поморје, назив за средњовековне српске области у приморским деловима Србије
 Дукљанско приморје, приморски део српске средњовековне области Дукље, од ушћа реке Дрима до Которског залива
 Травунско приморје, приморски део српске средњовековне области Травуније, од Которског залива, до Дубровника
 Захумско приморје, приморски део српске средњовековне области Заумља, од Дубровника, до реке Неретве
 Неретљанско приморје, приморски део српске средњовековне Неретљанске кнежевине, од ушћа Неретве, до реке Цетине
 Херцеговачко приморје, приморски део Херцеговине Светог Саве, а потом и Херцеговачког санџака
 Црногорско приморје, историјски (касније и географски) појам за појас од Превлаке до реке Бојане
 Хрватско приморје, историјски назив за подручје између градова Ријеке и Карлобаг

спортски клубови:
 НК Приморје, фудбалски клуб из Ајдовшчине, Словенија
 ВК Приморје Ерсте банка, ватерполо клуб из Ријеке, Хрватска